Ярослав Балаштик (; 28 ноября 1979, Угерске-Градиште, Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, нападающий. Чемпион Чехии 2004 и 2014 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2006 года.

Карьера 
Ярослав Балаштик является воспитанником клуба «Злин». Играл в Экстралиге за «Злин», «Младу Болеслав» и «Либерец». Также играл в Финляндии и Швеции. Один сезон провёл в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс».

В составе «Злина» дважды становился чемпионом Чехии и три раза был лучшим снайпером Экстралиги.

В 2015 году завершил карьеру. После окончания карьеры работает хоккейным агентом.

С 2001 по 2007 год играл за сборную Чехии. В 2006 году стал серебряным призёром чемпионата мира.

Достижения

Командные 

 Чемпион Экстралиги 2004 и 2014
 Серебряный призёр Экстралиги 1999, 2005, 2013 и чемпионата мира 2006
 Бронзовый призёр Экстралиги 2002 и чемпионата Финляндии 2003

Личные 

 Лучший снайпер Экстралиги 2004 (29 шайб), 2005 (30) и 2008 (29)
 Лучший снайпер плей-офф Экстралиги 2004 (9 шайб)

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации
 Статистика на eliteprospects.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ

Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Злин»
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»